L’ordre de la Croix rouge peut faire référence à :
 l'ordre de la Croix rouge austro-hongroise
 l’ordre de la Croix rouge estonienne (ordre honorifique d’Estonie) ; 
 l’ordre de la Croix rouge de Constantin (ordre maçonnique).

Voir aussi 
 Croix rouge royale (Royal Red Cross) : médaille militaire britannique